Die Little League World Series 1963 war die 17. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Zum dritten Mal in Folge hatte die Mannschaft aus Kalifornien den Titel gewonnen. Die Mannschaft aus Japan trat auf Grund einer Weisung der japanischen Regierung nicht zum Turnier an.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Trostrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1963
1963
Sportveranstaltung in South Williamsport